Gulder ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Gulder (1901–1972), österreichischer Bankdirektor, der sich auf dem Gebiet der Urgeschichte betätigte
 Angelika Gulder (* 1967), deutsche Autorin
 Hans Rameau (* 1901 als Paul Hans Julius Gulder; † 1980), deutscher Drehbuchautor und Schauspieler
 Tanja Gulder (* 1978), deutsche Chemikerin und Hochschullehrerin
 Tobias Gulder (* 1978), deutscher Chemiker